Dadzie ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Dadzie (* 1993), ghanaische Leichtathletin
 Kenneth Dadzie (1930–1995), ghanaischer Diplomat und UN-Funktionär
 Stella Dadzie (* 1952), anglo-ghanaische Pädagogin